Абдергальден — фамилия, известные носители:

 Абдергальден, Рудольф (1910—1965) — швейцарский физиолог
 Абдергальден, Эмиль (1877—1950) — швейцарский биохимик и физиолог